Ukena steht für:
 Ukena (Familie), ein ostfriesisches Häuptlingsgeschlecht
 Theda Ukena (1432–1494), ostfriesische Gräfin, durch Heirat Gräfin und später Regentin von Ostfriesland

Ukena ist der Familienname folgender Personen:
 Silja Ukena (* 1975), deutsche Autorin und Journalistin